Kira, keresztnév
 Kira, a Xanadu című film egyik főszerepe
 Kira, település Ugandában, Wakiso megyében
 Kira, település Japánban, az Aicsi prefektúrában
 Kira, település Oroszországban, a Bajkálontúli határterületen, a Kirai járás székhelye
 Kira, folyó Oroszországban, az Onon mellékfolyója
 Kyra (és Tamara), Vaclav Nyizsinszkij és Pulszky Romola gyermekei